Кумайрі ():

 Кумайрі — історична назва другого за розміром міста Вірменії.
 Кумайрі — село у Кашатазькому районі, Нагірно-Карабаська Республіка.